Het provinciedistrict Boussu, dat deel uitmaakt van arrondissement Bergen in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Boussu, Dour, Frameries en Lens.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Boussu omvat enkel de gemeente Boussu, Hensies, Quaregnon, Saint-Ghislain.
 Het kieskanton Dour omvat de gemeenten Dour, Colfontaine, Honnelles en Quiévrain.
 Het kieskanton Frameries omvat de gemeenten Frameries en Quévy.
 Het kieskanton Lens omvat de gemeenten Lens en Jurbeke.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 11 zetels van het kiesarrondissement Bergen toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Boussu
 (*)1985: PW (0,56%), PLC (0,33%) /  1987: PLC (0,58%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Boussu
Boussu